Ла Каса де Теха има више значења:

 Ла Каса де Теха, Ранчо Азизинтла (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Каса де Теха (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику